Уи́льям Мойр (; 19 апреля 1922 — 9 мая 1988), более известный как Уи́лли Мойр () — шотландский футболист, наиболее известный по выступлениям за клуб «Болтон Уондерерс». Выступал на позиции правого инсайда.

Футбольная карьера 
Уроженец Абердина, Мойр перешёл в «Болтон Уондерерс» в военное время, а дебютировал на профессиональном уровне после возобновления официальных клубных турниров в 1946 году. В «Болтоне»  играл в линии нападения с легендарным Нэтом Лофтхаусом. Стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона в сезоне 1948/49, забив 25 мячей.

15 апреля 1950 года провёл свой первый и единственный матч за национальную сборную Шотландии.

Мойр был капитаном «Болтона» в знаменитом «финале Мэтьюза», в котором его команда вела со счётом 3:1 против «Блэкпула», но затем пропустила три мяча и проиграла.

В 1955 году Мойр покинул «Болтон» и перешёл в «Стокпорт Каунти», где был играющим тренером с 1956 по 1957 год, после чего завершил карьеру игрока и был главным тренером клуба до 1960 года.

Умер в 1988 году в возрасте 66 лет.

Статистика выступлений

Литература

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Шотландской футбольной ассоциации 
 Профиль футболиста на сайте Post War English & Scottish Football League A – Z Player's Database 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Стокпорт Каунти»